IAG est un sigle qui peut signifier :
 International Association of Geodesy (voir Association Internationale de Géodésie) ;
 Institut agricole de Grangeneuve, dans le canton de Fribourg, en Suisse ;
 Institut d'administration et de gestion, actuellement Louvain School of Management, en Belgique ;
 International Airlines Group, un holding espagnol d'Iberia et de British Airways ;
 inégalité arithmético-géométrique, en mathématiques.